Detention est un mot anglais signifiant "détention", "emprisonnement", ou encore "heure de colle/retenue". Il peut faire référence à :
 Detention, film américain avec Dolph Lundgren réalisé par Sidney J. Furie en 2003 ;
 , film américain avec David Carradine réalisé par James D.R. Hickox en 2010 ;
 Detention, film américain avec Josh Hutcherson réalisé par Joseph Kahn en 2011 ;
 Detention, jeu vidéo sorti en 2017.